Frykman bezeichnet:

 Götrik Frykman, schwedischer Fußballspieler
 Frykman (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller